Kobe je lahko:

 Kobe, mesto na otoku Honšu, Japonska
 Kobe, priimek več znanih ljudi